

Населені пункти та їхні частини
 Квятково — село в гміні Рипін Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Квятково — село в гміні Бондково Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Квятково — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Квятково — село в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Квятково — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Квятково — частина села Калиська в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Квятково — осада в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки